Aste kan syfta på följande platser:

Estland 

 Aste, småköping i Lääne-Saare kommun på ön Ösel, 
 Aste (by), by i Lääne-Saare kommun på ön Ösel

Frankrike 

 Aste-Béon, kommun, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Asté, kommun, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 

Robotskapade Estlandförgreningar